

Cinéma 

 Le Huitième Jour, un film de Marcel Hanoun (1960) ;
 Le Huitième Jour, un film de Jaco Van Dormael (1996), prix d'interprétation masculine au festival de Cannes 1996.

Littérature

Bande dessinée 

 Le Huitième Jour, une bande dessinée.

Roman 

 Le Huitième Jour, un roman d'Antonine Maillet.